Camille Muffat (1989-2015) – nuotatrice francese
 Georg Muffat (1653-1704) – organista e compositore tedesco
 Victor Muffat Jeandet (1989) – sciatore alpino francese